Cold World – gruppo musicale statunitense
Cold World – album degli Of Mice & Men del 2016
Cold World – EP dei Godflesh del 1991
Cold World – singolo di Steve Hurley del 1989
Cold World – singolo di GZA del 1996